Дудка:
 Дудка — общее название народных духовых музыкальных инструментов семейства продольных флейт в России, Белоруссии и Украине.
 Дудка в Сибири — пляска живого, весёлого характера.
 Морская дудка — ручной особый свисток для звуковых сигналов, которыми на корабле предварялись устные распоряжения вахтовых и дежурных служб.
 Дудка (сленг.) — электронная сигарета.
 Ду́дка - славянская фамилия.

Фамилия 
 Дудка, Александр Иванович (род. 1962) — украинский политик.
 Дудка, Алексей Анатольевич (род. 1954) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Дудка, Анатолий Свиридович (1948—2017) — советский и украинский актёр, народный артист Украины.
 Дудка, Валерий Александрович (1964—2004) — советский и украинский футболист, вратарь.
 Дудка, Вячеслав Дмитриевич (род. 1960) — российский государственный деятель, экс- губернатор Тульской области (2005—2011)
 Дудка, Дариуш (род. 1983) — польский футболист.
 Евсевий (Дудка) (в миру Иван Иванович Дудка; род. 1964) — архиерей УПЦ, епископ Шепетовский и Славутский.
 Дудка, Игорь Алексеевич (1976—1995) — рядовой ВС РФ, участник Первой чеченской войны; кавалер Ордена Мужества (посмертно).
 Дудка, Ирина Александровна (1934—2017) — советская и украинская учёная-миколог, член-корреспондент НАН Украины.
 Дудка, Лука Минович (1908—1945) — Герой Советского Союза.
 Дудка, Мария Митрофановна (1924—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Дудка, Мефодий Степанович (1917—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Дудка, Михаил Андреевич (1922—2004) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дудка, Николай Николаевич (1901—1988) — Герой Советского Союза.

Другое 
 «Дудка-веселушка» — советский мультфильм 1978 года.
 «Дудка» — советский прибор ночного видения для танков семейства БТ.

См. также

Примечания